Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2013 vond plaats van 9 tot en met 15 september 2013 in de Canadese stad Quebec. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van tapijt.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelverdedigster Kirsten Flipkens uit België was nummer één van de plaatsingslijst. Zij wist evenwel haar openingspartij tegen de Sloveense Polona Hercog niet te overleven.

Het derde reekshoofd Lucie Šafářová uit Tsjechië, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic in twee sets. Šafářová, die in 2009 hier al eens in de finale stond, wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Marina Erakovic
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3/WC
| RD1-team2= Lucie Šafářová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
 Samenvatting 
De titelhoudsters Tatjana Malek en Kristina Mladenovic waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als tweede geplaatste duo Alla Koedrjavtseva / Anastasia Rodionova''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel, na Rosmalen in 2010. Koedrjavtseva had daarnaast drie dubbelspeltitels met andere partners; Rodionova vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2013
Quebec